Anton Dermota je lahko

 Anton Dermota (1910 - 1989), slovenski tenorist
 Anton Dermota (1876 - 1914), slovenski politik